Békessy ist der Familienname folgender Personen:
 Béla Békessy (1875–1916), ungarischer Fechter
 Imre Békessy (1887–1951), österreich-ungarischer Journalist und Verleger
 János Békessy, eigentlicher Name von Hans Habe